Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Albuquerque 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gigi Fernández che ha battuto in finale Julie Halard 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Julie Halard (finale)
 Gigi Fernández (campionessa)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Susan Sloane (semifinali)

 Patty Fendick (primo turno)
 Elna Reinach (semifinali)
 Linda Ferrando (quarti di finale)
 Mareen Harper (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Albuquerque 1991